Соломонов, Александр:
 Соломонов, Александр Андреевич (1916—1945) — старший лейтенант, Герой Советского Союза.
 Соломонов, Александр Ростиславович (1902—1966) — советский архитектор.